Дуарте Менезиш:
 Гарсия ди Менезиш (ок. 1450—1484), епископ Эворы. Сын Дуарте ди Менезиша, губернатора Ксар ес-Сегир.
 Дуарте ди Менезиш (до 1488-после 1539) — португальский военный и политический деятель, губернатор Танжера.